La nació anomenada Catalunya o els Països Catalans (a vegades anomenada també la «Gran Catalunya»)
 El territori històric del Principat de Catalunya format per:
 Catalunya
 Catalunya del Nord
 Política:
 República de Catalunya
 Generalitat de Catalunya
 Govern de Catalunya
 Altres, derivats de Catalunya: 
 Catalunya 2003
 Catalunya Vella
 Catalunya Nova
 Catalunya (Buenos Aires) revista fundada el 1930 a Buenos Aires pel casal català

Vegeu també 
 Catalana (desambiguació)

Enllaços externs 
 Inventari de catalans i Catalunyes